Mountain Lake ist der Name folgender

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Mountain Lake (Kalifornien), See im Tehama County
 Mountain Lake (Minnesota), See im Pope County und Todd County
 Mountain Lake (See, Minnesota), See im Cottonwood County
 Mountain Lake (See, Virginia), See im Giles County

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mountain Lake (Ort, Minnesota), Ort im Cottonwood County
 Mountain Lake (Ort, Virginia), Ort im Clarke County